Лиман steht für:
 Liman (Begriffsklärung) (russisch u. a.)
 Lyman (Begriffsklärung) (ukrainisch)